Пасо Лагарто има више значења:

 Пасо Лагарто (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Лагарто (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лагарто (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Лагарто (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Лагарто (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику